Il doppio del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brian Teacher e Butch Walts che hanno battuto in finale Vitas Gerulaitis e John McEnroe 7–5, 6–7, 7–5.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (quarti di finale)

 Vitas Gerulaitis /  John McEnroe (finale)
 Brian Teacher /  Butch Walts (campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Frankfurt Grand Prix 1981